El término ambiente puede referirse:

 al ambiente biofísico, los factores físicos y biológicos que influyen en la supervivencia, desarrollo y evolución de un organismo o grupo de organismos;
 al ambiente construido, los espacios modificados por el ser humano que proporcionan el escenario para las actividades humanas diarias;
 al medio ambiente natural, el conjunto de componentes físicos, químicos y biológicos externos con que interactúan los seres vivos;
 al entorno social (o «medio ambiente social»), la cultura en la que vive una persona y las personas e instituciones con las que esta interactúa;
 a la temperatura ambiente, el rango de temperaturas (entre 20 y 25°C) del aire que la gente prefiere para lugares cerrados, en el cual no se siente ni frío ni calor cuando se usa ropa de casa.

Enlaces externos 
 El Diccionario de la lengua española tiene una definición para ambiente.